Stephan Middelboe kan syfta på:

* Stephan Middelboe (1730–1811), dansk-norsk biskop
 Stephan Middelboe (1802–1856), dansk sjöofficer